

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wiatrowo – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Damnica
 Wiatrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

Zobacz też 
 Stare Wiatrowo